Erva-de-são-roberto pode-se referir a diversas espécies vegetais, entre as quais:
 Robertiella robertiana
 Geranium purpureum

Desambiguações de espécies